El término aliado puede referirse, en esta enciclopedia:

Historia y política 
 a las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial, que se enfrentaron a las Potencias Centrales entre 1914 y 1918 (véase Aliados occidentales);
 a las naciones aliadas de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentaron a las Potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945.

Con menos frecuencia, se emplea para nombrar:
 a las naciones europeas que lucharon contra Napoleón en las Guerras Napoleónicas;
 a los países integrantes de la OTAN (de forma minoritaria).

Otros 
Aliados, una serie de televisión.
Aliados, película de 2016.